Sandra Díaz, biologiste argentine ;
 , actrice vénézuélienne.